Сонинке:
 Сонинке — народ в Западной Африке.
 Сонинке — язык этого народа, относится к семье манде.